Села
 Корчівка — Житомирська область, Коростенський район
 Корчівка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Корчівка — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Корчівка — Житомирська область, Черняхівська селищна громада
 Корчівка — Львівська область, Стрийський район
 Корчівка — Львівська область, Червоноградський район
 Корчівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Корчівка — Хмельницька область, Хмельницький район

Природно-заповідний фонд 
 Корчівка — ландшафтний заказник місцевого значення, розташований у південній частині м. Жмеринка.